Esporte Clube Futuro – società pallavolistica brasiliana con sede ad Araçatuba
 Esporte Clube Futuro – squadra pallavolistica femminile brasiliana con sede ad Araçatuba
 Esporte Clube Futuro – squadra pallavolistica maschile brasiliana con sede ad Araçatuba